Хоккейный клуб «Локомотив» (Ярославль) в сезоне 2010/2011 выступал в  Континентальной хоккейной лиге в Западной конференции в дивизионе Тарасова. По итогам регулярного сезона стал первым в дивизионе Тарасова и Западной Конференции. По итогам плей-офф занял третьеи итоговое место и завоевал бронзовые медали  Континентальной хоккейной лиги.

Обзор сезона 
По итогам предыдущего сезона «Локомотив» занял 4-ое место в КХЛ. 

В сезоне 2010/2011 чемпионата КХЛ перед командой была поставлена самая высокая задача — взять Кубок Гагарина: «Локомотив» до этого трижды становился обладателем золотых медалей (1997, 2002, 2003), а также имеет несколько серебряных и бронзовых наград Чемпионата России. Хоккейными обозревателями «Локомотив» также назывался одним из главных фаворитов. Символично было и то, что «железнодорожников» возглавил легендарный «пан Вуйтек», приводивший команду к победе в 2002 и 2003 годах.

По итогам регулярного чемпионата ярославцы заняли третье место по очкам среди всех команд, уступив «Авангарду» и «Салавату Юлаеву», но при этом стали лучшими в Западной конференции. В плей-офф «Локомотив» добрался до полуфинала чемпионата (финала конференции), в неожиданно для многих упорной борьбе преодолев минское и рижское «Динамо», где потерпел тяжёлое поражение от не считавшегося фаворитом «Атланта». В итоге «железнодорожники» оказались на третьем месте — после «Салавата Юлаева» и «Атланта», так как другая остановившаяся на полуфинале команда — магнитогорский «Металлург» — набрала в регулярном чемпионате меньше очков; это четвёртая бронза в истории клуба.

Главной причиной неудач «Локомотива» следует назвать посредственную игру в обороне. Многие игроки линии обороны действовали ненадёжно, и их игра в плей-офф отличалась в худшую сторону от игры в регулярном чемпионате (в частности, защитников Алексея Васильева, Сергея Жукова, Александра Гуськова). К примеру Александр Гуськов, как и подавляющее большинство атакующих защитников, менее надёжно играет непосредственно в обороне, но при этом в регулярном чемпионате сезона 2010/2011 забил 19 шайб (при этом подавляющее большинство было забито при реализации лишнего), а в играх навылет он отметился лишь четырьмя результативными передачами). Также не лучшим образом действовала вратарская бригада, не было стабильности в игре вратарей (в частности, основного вратаря Дмитрия Кочнева), не оправдавшиеся в плей-офф надежды на игру нападающих (в частности, Йори Лехтеря), а также, невыразительная игра в серии плей-офф с Атлантом лидеров Локомотива (Йозефа Вашичека и Павола Демитры), а также отсутствие взаимопонимания и стабильности игры.

Драфт юниоров 

Выбор «Локомотива»

Переходы в межсезонье

Пришли

Ушли

Состав в начале сезона

Примечания 

2010/2011
Локомотив